Ponti bezeichnet:
 Ponti, Gemeinde in der Region Piemont in Italien 

Ponti ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Ponti (1912–2007), italienischer Filmproduzent
 Carlo Ponti junior (* 1968), Dirigent des San Bernardino Symphonie Orchesters in Kalifornien
 Claude Ponti (* 1948), französischer Kinderbuch-Illustrator und Schriftsteller
 Edoardo Ponti (* 1973), italienischer Regisseur
 Franco Ponti (1921–1984), Schweizer Architekt
 Gio Ponti (1891–1979), italienischer Architekt
 Giovanni Ponti (1896–1961), venezianischer Widerstandskämpfer, Mathematikprofessor, Minister und von 1945 bis 1946 Bürgermeister Venedigs
 Marco Ponti (* 1967), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Michael Ponti (1937–2022), deutsch-US-amerikanischer Pianist
 Noè Ponti (* 2001), Schweizer Schwimmer
 Sal Ponti (1935–1988), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Pontii